Eastham – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Eastham – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
 Eastham – miasto w stanie Massachusetts (USA)
 East Ham – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)